Гус Крик има више значења:
 Гус Крик (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Гус Крик (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки